

Toponyme 
 Chalaux est une commune française située dans le département de la Nièvre et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Hydronyme 
 Le Chalaux est une rivière française qui coule dans les départements de la Nièvre (58) et de l'Yonne (89). C'est un sous-affluent de la Seine par la Cure, puis l'Yonne.

Anthroponymie 
 Agustí Chalaux i de Subirà (1911-2006), intellectuel catalan, inventeur d’un modèle politique, économique et social, qui prétend réduire autant que possible les abus de pouvoir, la misère et la corruption.